Григорий Николаевич Макаров
* Макаров, Григорий Николаевич (род. 1940) — советский и российский физик-экспериментатор, один из первооткрывателей лазерного разделения изотопов.
 Макаров, Григорий Николаевич (1918—1972) — советский учёный-филолог, этнограф, финно-угровед, составитель русско-карельского и карельско-русского словаря.